Costalunga ima više značenja:
 Costalunga, Cuneo
 Costalunga, Genoa
 Costalunga, Treviso
 Costalunga, Udine
 Costalunga, Vicenza